Расхо́д:

 Расходы (в экономике) — затраты в процессе хозяйственной деятельности, приводящие к уменьшению средств предприятия или увеличению его долговых обязательств

Количество жидкости, газа или сыпучих материалов, протекающих через поперечное сечение потока в единицу времени;
 Расход воды — объём воды, протекающей через поперечное сечение русла в единицу времени; одна из характеристик режима рек и водных ресурсов;
 Объёмный расход — объём вещества, проходящего через поперечное сечение потока за единицу времени;
 Массовый расход — масса вещества, проходящего через поперечное сечение потока за единицу времени.